Le terme gabare de Charente désigne en fait trois types de bateaux fluviaux de ce fleuve :

 la barque de lace ;
 la gabare de Port d'Envaux ;
 la gabare de Saint-Simon.